Gaulskopf ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Gaulskopf (Spessart) (519 m), im Spessart, nahe dem Eichenberg, bei Partenstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Gaulskopf (Langgöns) (474,0 m), im Taunus, bei Espa (Langgöns), Landkreis Gießen, Hessen
 Gaulskopf (Friedrichsdorf) (434,0 m), im Taunus, bei Friedrichsdorf, Hochtaunuskreis, Hessen
 Gaulskopf (Westerwald) (426,4 m), im Westerwald, bei Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Gaulskopf (Taunus) (396,8 m), im Taunus, bei Langenhain-Ziegenberg (Ober-Mörlen), Wetteraukreis, Hessen
 Gaulskopf (Warburger Börde) (347,2 m), bei Ossendorf (Warburg), Landkreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Gaulskopf steht außerdem für:
 Gaulskopf (Hintertaunus), Bergwerksareal bei Weiperfelden, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Gaulskopf (Siedlung), frühmittelalterliche Siedlung in Rhoden, siehe Diemelstadt#Kultur und Sehenswürdigkeiten